Pseudoppiidae är en familj av kvalster. Pseudoppiidae ingår i överfamiljen Oripodoidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pseudoppiidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Pseudoppiidae